Un pseudépigraphe contenu dans la Bible peut désigner :

 un texte de l'Ancien Testament
 un texte du Nouveau Testament